Угаритский царский список (CTU 1.113 / KTU 1.113) — плохо сохранившийся список угаритских царей, найденный в 1961 году. Опубликован в конце 1970-х. Список называют самым важным угаритским текстом.

Список записан в двух колонках. Имена царей записаны в хронологическом порядке, некоторые имена отсутствуют.
Список подтверждает непрерывность царской династии на протяжении почти всего второго тысячелетия до нашей эры.

Список 
 Йакарум (1-я пол. XVIII века до н. э.)
 Ибирану I (2-я пол. XVIII века до н. э.)
 Никмадду I (2-я пол. XVIII века до н. э.)
 Никмепа I (ок. 1700 до н. э.)
 Ибирану II (1-я треть XVII века до н. э.)
 Никмепа II (1-я пол. XVII века до н. э.)
 Аммурапи I (сер. XVII века до н. э.)
 Никмепа III (2-я пол. XVII века до н. э.)
 Ибирану III (2-я пол. XVII века до н. э.)
 Йадурадду (ок. 1600 до н. э.)
 Аммистамру I (нач. XVI века до н. э.)
 Ибирану IV (1-я пол. XVI века до н. э.)
 Никмепа IV (2-я пол. XVI века до н. э.)
 Аммурапи II (1-я пол. XV века до н. э.)
 Архальбу I (2-я пол. XV века до н. э.)
 Никмепа V (1-я пол. XIV века до н. э.)
 Аммистамру II (ок. 1350 до н. э.)
 Никмадду II (1350—1315 до н. э.)
 Архальбу II (1315—1313 до н. э.)
 Никмепа VI (1313 до н. э. — ок. 1260 до н. э.)
 Аммистамру III (1260—1235 до н. э.)
 Ибирану VI (1240—1225 до н. э.)
 Никмадду III (1225—1215 до н. э.)
 Аммурапи III (1215 до н. э. — ок. 1178 до н. э.)

Ссылки

Примечания 

Угарит